Хахалов — фамилия; имеет женскую форму Хахалова.
 Хахалов, Александр Уладаевич (1909—1970) — советский бурятский политик, председатель Президиума Верховного Совета Бурятской АССР (1960—1970).
 Хахалов, Вадим Николаевич (1932—1981) — советский военачальник, генерал-майор ВВС, заслуженный военный лётчик СССР, участник Афганской войны 1979—1989 годов.